Det 19:de Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls vintern 1967/1968, mästerskapet avgjordes från 26 november 1967 till 10 mars 1968. Vinnare blev SKA Sverdlovsk.

Mästerskapet avgjordes i ett gruppspel där de 15 lagen mötte varande 1 gång hemma och borta. 
Vinnaren av A:1 kvalificerade sig för Klass A.

Sovjetiska mästerskapet

Klass A

Klass A:1

Klass B
Avgjordes i Verkhnij Ufalej, 27 februari till 10 mars 1968, Neftyanik Novokujbysjevsk spelade bara fyra matcher, innan de drog sig ur tävlingen. Vinnaren kvalificerade sig till A:1 säsongen 1968/1969

1967 i Sovjetunionen
1968 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1967/1968